Le château de la Muette est un château de style  situé à Paris, , construit entre 1912 et 1922 pour Henri de Rothschild à la place d'un château plus ancien construit en 1745 pour Louis XV par Jacques V Gabriel et Ange-Jacques Gabriel. C'est le siège actuel de l'OCDE.
 Le château de la Muette est un château de chasse construit pour François I en forêt de Saint-Germain-en-Laye, détruit et remplacé au  par le pavillon de la Muette, rendez-vous de chasse construit en 1775 sous la direction d'Ange-Jacques Gabriel.
 Le manoir de la Muette est un château Renaissance situé à Ecquevilly (Yvelines).
 Le '''château de la Muette à Largny-sur-Automne.

Muette